Шоберлехнер, Франц (1797—1843) — немецкий композитор и пианист.
 Шоберлехнер, Софья Филипповна (1807—1863) — певица, жена Франца Шоберлехнера.